Wróbel steht für:
 Wróbel (Banie Mazurskie), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Sperling, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Wróbel (Brzeziny), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Personen:
 Agata Wróbel (* 1981), polnische Gewichtheberin
 Alfred Wróbel (* 1927), polnischer Eishockeyspieler 
 Andrzej Wróbel (* 1953), polnischer Jurist
 Antoni Wróbel (1923–2001), polnischer Eishockeyspieler 
 Józef Wróbel (* 1952), polnischer Ordensgeistlicher
 Krzysztof Wróbel (* 1981), polnischer Snookerspieler
 Marian Wróbel (1907–1960), polnischer Schachkomponist
 Paweł Wróbel (* 1984), polnischer Organist
 Steffi Fuhrmann-Wróbel (* 1929), schlesische Mundartdichterin und Heimatdichterin
 Walerian Wróbel (1925–1942), polnischer Zwangsarbeiter

Siehe auch:
 Wrobel
 Wróbel Valley
 Wróble
 Wrubel